Altenstadt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Altenstadt, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Altenstadt, Weilheim-Schongau – kommun, Bayern, Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, 
 Altenstadt, Neu-Ulm – kommun, Bayern, Schwaben, Landkreis Neu-Ulm, 
 Altenstadt an der Waldnaab – kommun i Landkreis Neustadt an der Waldnaab i Bayern,